A65 ou A-65 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Syphilis non vénérienne, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A65 reliant Ludwigshafen à Kandel ;
  Autoroute espagnole A-65, autoroute en projet qui reliera Benavente à Palencia ;
  Autoroute française A65 reliant Langon à Pau ;
  Autoroute grecque A65 reliant l'A6 à Skaramagas ;
  Autoroute néerlandaise A65 reliant Tilbourg à Berkel-Enschot ;
  Autoroute québécoise 65 (A-65), projet abandonné d'autoroute qui devait relier Thetford Mines à l'A-20.

Moto
 BSA A65 Star, un modèle du constructeur britannique Birmingham Small Arms Company.

Route
  Route britannique A65 reliant Leeds à Kendal.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres